Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия — один из крупнейших негосударственных вузов в России по состоянию на 2012 год.

История 
Вуз основан в 1993 году под названием Восточного института экономики, гуманитарных наук, управления и права (ВЭГУ).

По данным мониторинга Минобрнауки 2015 года, в академии обучалось 6700 студентов, из них по программам очного обучения — 393.

Академия имела широкую сеть филиалов, расположенных на территории Российской Федерации и других стран, однако по состоянию на 2016 год действующую лицензию на образовательную деятельность имеет только головная в Уфе. Согласно результатам независимой оценки качества образовательной (НОКО) деятельности вузов, подготовленной при поддержке Министерства образования и науки РФ, основывающейся на открытости и доступности информации о деятельности учебных заведений, Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия вошла в Перечень лучших вузов РФ в 2017 году.

Структура 
По состоянию на 2016 год в состав академии входит пять институтов:
 Юридический институт;
 Институт психологии и социально-культурной работы и журналистики;
 Институт экономики, информатики и управления;
 Институт современных технологий образования;
 Институт дополнительного образования.
С 1995 года академия выпускает научный журнал по социально-экономическим, общественным и гуманитарным наукам «Вестник ВЭГУ», входящий в Перечень рецензируемых научных журналов ВАК Миобрнауки РФ.

Примечания 

Появились в 1993 году в России
Экономические вузы России
Юридические вузы России
Академии России (вузы)
Высшие учебные заведения Уфы